Cura (lateinisch für „Sorge, Pflege“) steht für:

 Cura (Unternehmensgruppe), deutscher Betreiber von Pflegeeinrichtungen und Rehabilitationskliniken
 Cura, Kloster auf Mallorca, Spanien, siehe Santuari de Nostra Senyora de Cura
 Cura (Instrument), türkisches Zupfinstrument
 La Cura, Insel in der Lagune von Venedig, Italien
 Opferfonds Cura für Opfer rechtsradikaler Gewalt
 Ultimaker Cura, Programm zum Aufbereiten von 3D-Modellen für den 3D-Druck

Cura ist der Familienname folgender Personen:

 Beverly Stura-Cura (* 1999), deutsche Drehbuchautorin
 Domingo Cura (1929–2004), argentinischer Perkussionist
 Franz Karl Cura (1716–1769), deutscher Freikorpskämpfer
 José Cura (* 1962), argentinischer Opernsänger 
 Santiago del Cura Elena (1947/48–2022), spanischer Theologe

Siehe auch:
 Cura posterior, Redensart
 Care
 Coura
 Kura (Begriffsklärung)